Verrocchio steht für:
 Andrea del Verrocchio (1435–1488), italienischer Renaissancekünstler
 (6105) Verrocchio, Asteroid des Hauptgürtels